Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1924 года в Париже (Франция), в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7
Мужчины

Ссылки 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1924 года
1920-е годы в Индии